Стив Дешон Фрэнсис (; родился 21 февраля 1977, Такома-Парк, Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист.

Студенческая карьера 
Первые два года Фрэнсис обучался в колледжах Сан-Джакинто и Аллегани. В 1998 году, будучи третьекурсником, был переведён в университет Мэриленда. Там он сразу стал атакующим защитником стартовой пятёрки, забив 17 очков в первом же матче против команды университета Западной Каролины.

В сезоне 1998—1999 местной команде «Мэриленд Террапинс» («водяные черепахи») удалось выиграть практически все матчи, а сам Фрэнсис был выбран в пятёрку лучших игроков студенческого чемпионата.

Карьера в НБА 
Хьюстон Рокетс (1999-2004)

Фрэнсис был выбран под общим вторым номером на драфте НБА 1999 командой «Ванкувер Гриззлис». Он публично заявил, что не хочет играть за «Гриззлис», объясняя это большим расстоянием от родного дома в Мэриленде, налогами и «волей Божьей».

Желание Фрэнсиса было удовлетворено, он был обменян в «Хьюстон Рокетс» в ходе мега сделки, включавшей в себя 3 команды и 11 игроков. Это был самый крупный обмен в истории НБА на тот момент.

По итогам своего дебютного сезона разделил звание новичка года с Элтоном Брэндом, занял второе место в  Слэм-данк контесте 2000, но «Рокетс» закончили сезон всего лишь с 34 победами при 48 поражениях.

В следующем сезоне, показатель «Рокетс» улучшился до 45-37, но все-таки они пропустили плей-офф. В своем третьем сезоне, Фрэнсис был отобран для участвия в Матче всех звёзд НБА, но в конечном итоге сыграл только в 55 играх из-за травмы ноги и команда завершила сезон с результатом 28-54. В 2002 году «Рокетс» имели 1-й пик драфта  и выбрали китайского центрового Яо Мина. Связка Фрэнсиса и Яо сразу стала одной из сильнейших в лиге и они оба были включены в стартовую пятерку Матча всех звёзд НБА 2003 года. 17 января 2003 года в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнсис, набрав 44 очка, установил рекорд карьеры. Несмотря на 43-39 в том сезоне они вновь не смогли выбраться в плей-офф.

Главный тренер «Рокетс» Руди Томьянович ушел в отставку в 2003 году и команда выбрала экс-тренера «Нью-Йорк Никс», Джеффа Ван Ганди, в качестве его преемника. К сожалению для Фрэнсиса, тренерский стиль Ван Ганди не соответствовал скоростному стилю разыгрывающего. И хотя Фрэнсис попал на Матч всех звёзд НБА третий год подряд, его статистика снизилась в 2003-04, упав с 21,0 PPG, 6.2 RPG и 6.2 APG до 16.6 PPG, 5.5 RPG и 6.2 APG. Однако «Рокетс» попали в плей-офф впервые с 1999 года, но проиграли в пяти играх «Лос-Анджелес Лейкерс».

Когда отношения Фрэнсиса с Ван Ганди ухудшились, было очевидно, что «Рокетс» хотел двигаться в другом направлении. В то время тренер стремился сосредоточить внимание команды на Яо Мине, «Рокетс» в конечном итоге обменяли Фрэнсиса, вместе с его лучшим другом по команде Каттино Мобли, а также Кельвина Като, на Трейси Макгрейди, Джуван Ховард, Тайрон Лью и Риса Гейнса.

Во время первого срока пребывания Фрэнсиса в Хьюстоне, он в среднем набирал 19,3 очков, 6.4 передач, 6.1 подборов и 1,63 перехватов в 374 играх (372 в старте).

Орландо Мэджик (2004-2006)

Фрэнсис был недоволен обменом в Орландо, но хорошо адаптировался в новой для него среде. Фрэнсису очень подходил быстрый стиль нападения "run n' gun" временного главного тренера Криса Джента. После 16.6 очков в среднем за игру в прошлом году с «Рокетс», Фрэнсис в среднем набирал 21,3 PPG, 5,8 и RPG 7.0 APG в своем первом сезоне с  «Мэджик». В середине сезона, Мобли был продан в «Нью-Йорк Никс», что расстроило Фрэнсиса. По окончании сезона «Мэджик» не смогли отобраться в плей-офф.

В следующем сезоне, 5 февраля 2006 года появились слухи о том, что он может быть обменян в «Денвер Наггетс» на Эрла Уотсона, но впоследствии они были развеяны и генменеджер Отис Смит публично объявил, что команда не планирует расставаться с  Фрэнсисом. Тем не менее, были слухи, что Фрэнсис будет продан в «Нью-Йорк Никс»,  «Лос-Анджелес Лейкерс», «Миннесота», «Денвер Наггетс» или даже вернется к своей бывшей команды «Хьюстон Рокетс».

Нью-Йорк Никс (2006-2007)

22 февраля 2006 года, за один день до окончания дедлайна НБА Стив Фрэнсис был продан в «Нью-Йорк Никс» на Аризу и истекающий контракт атакующего защитника Анферни «Пенни» Хардуэй. Дебютировал Мэдисон-Сквер-Гарден в пятницу, 24 февраля, когда Нью-Йорк Никс столкнулись с «Нью-Джерси Нетс», и набрал 16 очков в 94-90 потери для Никс. Фрэнсис получил травму - тендинит в правом колене, и в результате начал сезон 2006-07 в среднем набирая лишь 11,3 очка за матч. Он вернулся 10 февраля 2007 в матче против Юта Джаз. 10 марта, Фрэнсис забросил победный 3-х очковый бросок против  «Вашингтон Уизардс», завершив одну из своих лучших игр за «Никс». В 2007, 28 июня, «Никс» обменяли Фрэнсиса и Ченнинг Фрая в Портленд Трэйл Блэйзерс на Зака ​​Рэндольфа, Дэн Дико и Фреда Джонса, который затем выкупил оставшиеся два года контракта Френсиса за $ 30 млн, что сделало его неограниченно свободным агентом.

Возвращение в Хьюстон (2007-2008)

«Майами Хит», «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс», и «Клипперс» были заинтересованы Фрэнсисом. 20 июля, Фрэнсис выбрал «Рокетс»; подписав двухлетний контракт на $ 6 млн с ними, хотя «Хит» предложили больше денег. Тем не менее, он не смог занять должное место в ротации Рика Адельмана.

Фрэнсис использовал опцию в контракте, чтобы вернуться к «Хьюстон Рокетс» в НБА сезона 2008-09. Он потерял 15 фунтов для тренировочного лагеря, но он был не в состоянии играть в начале сезона из-за периода восстановления после травмы.

24 декабря 2008 года «Хьюстон Рокетс» обменял Фрэнсиса обратно в «Гриззлис», только теперь, команда находилась в Мемфисе. Этот обмен был на условного пика драфта 2011г. Этот шаг позволил Рокетс снизить налог на роскошь. Тем не менее, 27 января 2009 года было сообщено, что «Гриззлис» отказался от него и он никогда не играл за них. Никакие другие команды НБА не проявили интерес к Фрэнсису.

Китайская баскетбольная ассоциация

В ноябре 2010 года Фрэнсис подписал с «Бэйцзин Дакс». Он набирал в среднем 0,5 очка и 0,7 подборов за четыре игры, играя 14 минут, прежде чем покинуть команду в конце декабря того же года, чтобы вернуться в Соединенные Штаты.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Профиль на сайте НБА
 100 лучших данков Стива Фрэнсиса

Баскетболисты США
Игроки «Мэриленд Террапинс» (баскетбол)
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Бэйцзин Дакс»